Экономические крестьяне — в России во второй половине XVIII века категория государственных крестьян, образовавшаяся после проведения Екатериной II в 1764 году секуляризационной реформы из бывших монастырских и церковных крестьян. 

Экономические крестьяне первоначально были переданы в заведование коллегии экономии (поэтому и назывались экономическими), а в 1786 году, после упразднения этой коллегии — в заведование казенных палат. Обладали личной свободой. Несли государственные повинности. Платили денежные оброки вместо барщины и натурального оброка. Общая численность экономических крестьян достигала 2 миллионов, однако уже к концу XVIII века они слились с государственными крестьянами.

Источники 

 Отечественная история: Словарь исторических терминов: Методическое пособие/СПГГИ. Сост.:В. Г. Афанасьев и др. Спб,2008.

Литература 
 

Экономика Российской империи
Крестьянство Российской империи